Best Of 
Voci presenti nell'enciclopedia che iniziano per "Best Of" e "Best of"
 Best Of – raccolta di Angelo Branduardi del 1992
 Best Of – raccolta dei Destruction del 1992
 Best Of – raccolta dei Mano Negra del 1998
 Best Of – raccolta dei Vanilla Ninja del 2005
 Best Of – raccolta dei Cappella del 2005
 Best Of – raccolta di Christina Milian del 2006
 Best Of – raccolta dei The Cardigans del 2008
 Best Of – raccolta di Gianluca Grignani del 2009
 Best Of – raccolta dei Tokio Hotel del 2010
 Best Of – raccolta di Alex Britti del 2011
 Best Of – raccolta dei Between the Buried and Me del 2011
 Best Of – raccolta di Gigi D'Agostino del 2012
 Best Of – raccolta degli Epica del 2013
 Best Of: Hollywood A Go-Go – raccolta degli L.A. Guns del 1994
 Best of Hilary Duff – raccolta di Hilary Duff del 2008
 Best of Pop X – album di Pop X del 2015

 The Best Of
Voci presenti nell'enciclopedia che iniziano per "The Best Of" e "The Best of"
 The Best Of – raccolta degli Stormwitch del 1992
 The Best Of – raccolta di Ivan Graziani del 1999
 The Best Of – raccolta di Eddie Calvert del 1961
 The Best Of – raccolta dei Diamond Head del 1999
 The Best Of – raccolta di Céline Dion del 1987
 The Best Of – raccolta di Mike Francis del 1998
 The Best Of – raccolta dei Legion 88 del 1998
 The Best Of – raccolta di Siouxsie and the Banshees del 2002
 The Best Of – raccolta dei Ten Years After del 2000
 The Best Of – raccolta dei The Trammps
 The Best Of – album d'esordio dei Nobraino del 2006
 The Best Of – raccolta dei Saxon del 2009
 The Best Of – raccolta di Bob Sinclar del 2010
 The Best Of – raccolta degli Afterhours del 2012
 The Best Of... – raccolta dei Klasse Kriminale del 1997
 The Best Of... – raccolta dei The Toasters del 2000
 The Best of Depeche Mode, Volume 1 – raccolta dei Depeche Mode del 2006
 The Best of Madonna – raccolta di Madonna del 2003

Altro 
 The Best (Of) – raccolta dei Gamma Ray del 2015

Pagine correlate 
 Greatest Hits (disambigua)